Anund Hatt kan syfta på:

 Anund Hatt den äldre (död tidigast 1358), svensk riddare, fogde på Öland 1353. Förde i vapnet tre sjöblad i trespass, tillhörde sannolikt Likvidssönernas ätt
 Anund Hatt den yngre, egentligen Amund Hatt (född omkring 1345, död 1413), svensk riddare, lagman i Värmlands lagsaga, riksråd. Dotterson till Anund Hatt den äldre.